Nationa war eine antike Stadt in der römischen Provinz Byzacena bzw. Africa proconsularis in der Sahelregion von Tunesien.

Nationa (ital.: Naziona) ist ein ehemaliges Bistum der römisch-katholischen Kirche und heute ein Titularbistum.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 
 Apostolische Nachfolge – Titularsitze
 Eintrag auf gcatholic.org (englisch)

Nationa